Андреас Меллер (1967) — німецький футболіст
 Меллер Вадим Георгійович — художник-авангардист, сценічний художник, дизайнер театральних костюмів, ілюстратор та архітектор, Заслужений діяч мистецтв УРСР
 Герман Меллер (1850 — 1923) — данський мовознавець
 Давід Меллер (1982) — німецький саночник
 Петер Меллер (1972) — данський футболіст
 Ральф Меллер — німецький кіноактор та колишній культурист
 Улоф Меллер (1923—1985);— шведський письменник фантаст
 Ян Меллер (1953) — шведський футболіст, воротар
 Меллер Емануїл Федотович (народ. 1875, м. Венден Ліфляндської губ. (Латвія - 17 серпня 1939 року, Москва)- доктор технічних наук, професор.

Див. також 
 
 :it:Möller (cognome)

Німецькі прізвища
Шведські прізвища